

Carriera

Club
Il 14 maggio 2019 firma un contratto fino al 2022 con l', club della prima divisione tedesca.

Il 31 gennaio 2022 viene  ceduto in prestito al .

Nazionale
Ha esordito in nazionale maggiore il 10 settembre 2013 in Armenia-Danimarca (0-1) valida per le qualificazioni ai Mondiali 2014.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale armena